Sokolovka (Khabàrovsk), població del territori de Khabàrovsk, a Rússia
 Sokolovka (Kursk), població de la província de Kursk, a Rússia
 Sokolovka (Krasnoiarsk), població del territori de Krasnoiarsk, a Rússia
 Sokolovka (Sverdlovsk), població de la província de Sverdlovsk, a Rússia